Westfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Westfeldt (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Wallace Westfeldt (1923–2015), US-amerikanischer Journalist und Fernsehproduzent